Синьяр — центральносуданский язык.

Около 12 тыс. носителей живёт в Чаде.

Список слов 
Список слов:

Примечания 

Центральносуданские языки
Языки Чада